

Пщулчин — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пщулчин — село в гміні Кобилін-Божими Високомазовецького повіту Підляського воєводства